Trödelmarkt bezeichnet:

 einen Flohmarkt
 Trödelmarkt (Nürnberg), ein Platz in Nürnberg

Siehe auch: